Der Dreiband Grand Prix 1995/5 war das 63. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 9. bis zum 12. August 1995 in Buenos Aires statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als „GRAND PRIX MUNDIAL 1995“ ausgetragen.

Geschichte 
Rekordweltmeister Raymond Ceulemans gewann in Buenos Aires seinen sechsten Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er Dick Jaspers mit 3:2 Sätzen. Platz drei sicherte sich Sang Chun Lee durch einen 2:0-Sieg gegen Torbjörn Blomdahl.

Turniermodus 
Es wurden zwei Qualifikationsrunden gespielt. In der zweiten Qualifikationsrunde qualifizierten sich 11 Spieler für das Hauptturnier. Die Qualifikationsrunden und das Spiel um Platz drei wurden mit zwei, der Rest mit drei Gewinnsätzen gespielt.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie
In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab dem Achtelfinale zählte die oben angezeigte Wertung.

2. Qualifikationsrunde

Hauptturnier

Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1995/5
Karambolageveranstaltung 1995
Billardturnier in Buenos Aires